Янгуас-де-Эресма ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación
 Página web
 Iglesia Principal

Муниципалитеты Сеговии